Soriano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carmen Soriano
 Francisco Soriano